Preregidens (Пререгиденс — „предњи краљевски зуб”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Hyaenodontidae, који је у периоду раног еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста Preregidens langebadrae је тежила око 3,53 kg.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Preregidens.

Временска распрострањенст рода Preregidens унутар породице Hyaenodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodontidae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Европе